Поречье — опустевшая деревня в Холмском районе Новгородской области России. Входит в Морховское сельское поселение.

История 
В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня Мошонкино переименована в Поречье.

В соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года  Поречье вошло в состав образованного Морховского сельского поселения.

География 
Находится у реки Малый Тудер.

Население

Транспорт 
Выезд на дорогу межмуниципального значения 49К-1916 Холм — Морхово — Большое Ельно.

Примечания 

Населённые пункты Холмского района (Новгородская область)